Marschalkó Tamás (1821–1883) honvédőrnagy, ügyvéd, jegyző, honvéd ezredes
 Marschalkó Tamás (1862–1915) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár